O Floreat Athena Football Club é um clube semi-profissional de futebol com sede em Perth, na Austrália. A equipe compete na National Premier Leagues da Austrália Ocidental.

História 
O clube foi fundado em 1951

Futebolistas famosos
  Bobby Despotovski
  Stan Lazaridis
  Alan Ball, Jr.
  Ross Greer
  Brad Scott

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Austrália
Clubes de futebol fundados em 1951